Moba – local government area della Nigeria
Moba – città della Repubblica Democratica del Congo
Moba – popolazione dell'Africa occidentale